Panyarachun ist der Familienname folgender Personen:

 Anand Panyarachun (* 1932), thailändischer Diplomat, Geschäftsmann und Politiker
 Rak Panyarachun (1914–2007), thailändischer Politiker